Eschgfäller ist der Familienname folgender Personen:

 Jessica Eschgfäller (* 1983), italienische Snowboarderin 
 Sabine Eschgfäller (* 1976), Südtiroler Schriftstellerin, Germanistin und Übersetzerin